Гота:
Гота — город в Германии, районный центр, расположен в земле Тюрингия
Гота — район в Германии. Центр района — город Гота
Гота — фарерский футбольный клуб из города Гота

См. также 
Gotha Go
Гот
Готы (значения)